Pavlidis ist der Familienname folgender Personen:

 Antonios Pavlidis (* 1993), griechischer Schachspieler
 Carlos Pavlidis (1942–2004), griechischer Schauspieler
 Elias Pavlidis (* 1978), griechischer Boxer
 Kostas Pavlidis (* 1974), griechischer Sänger 
 Pavlos Pavlidis († 1968), griechischer Schießsportler, Olympiateilnehmer